A Historia de omnibus Gothorum Sveonomque regibus - literalmente História de todos os reis dos Gautas e dos Suíones - é um livro do escritor João Magno, último arcebispo católico da Suécia e irmão de  Olaus Magnus, publicado em 1554 em Roma.

Esta obra foi escrita em Roma, onde João Magno estava exilado, devido a ter sido obrigado a fugir da Suécia em 1526, ao ser implantado o protestantismo e destronado o catolicismo. O texto é extremamente fantasioso, e exaltante de uma hipotética história glorificante do Reino da Suécia. A sua lista dos regentes da Suécia começa em  com Magogue, neto do personagem bíblico Noé. Dos filhos de Magogue, Sven teria sido o primeiro rei dos Suíones da Sueônia, e Gethar o primeiro rei dos Gotas da Gotalândia.

Apesar do seu carácter negativo em relação ao rei Gustavo Vasa, o livro foi longamente usado na propaganda e exaltação das casas reais da Suécia.

Para além da sua própria inspiração, João Magno baseou-se na Gética de Jordanes e na obra de Saxão Gramático, entre outros. A atual numeração real é uma invenção sua - em especial referente aos monarcas com os nomes Érico (Erik) e Carlos (Karl).

Lista dos reis dos Gotas e dos Suíones

Ver também 
Reis lendários da Suécia
Reis históricos da Suécia
Fontes da História da Suécia
Érico da Suécia

Ligações externas 
Facsimile da Historia de omnibus Gothorum Sveonumque regibus (1554)

Livros da Suécia
Livros de 1554
História da Suécia
Goticismo